Wyspa Południowa – jedna z dwóch głównych wysp Nowej Zelandii
 Wyspa Południowa – jedna z dwóch głównych wysp Nowej Ziemi
Zobacz też: South Island